Многогрешный — украинская фамилия. Многогрешные — дворянский род. Известные носители:
 Многогрешный, Василий Игнатович (?—ок. 1694) — черниговский полковник Войска Запорожского.
 Многогрешный, Демьян Игнатьевич (1631—1703) — гетман Войска Запорожского.